Museum am Markt steht für:

 Museum am Markt (Aalen)
 Museum am Markt (Dorsten)
 Museum am Markt (Karlsruhe)
 Museum am Markt (Schiltach)